Cliff ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Cliff (1950–2020), kanadische Leichtathletin
 Clarice Cliff (1899–1972), britische Keramik-Künstlerin
 Dave Cliff (* 1944), britischer Jazzmusiker
 Jimmy Cliff (* 1944), jamaikanischer Reggaekünstler

 Theresa Cliff-Ryan (* 1978), US-amerikanische Radrennfahrerin und Inline-Skaterin
 Tony Cliff (1917–2000), britischer Sozialist
 Violet Cliff (1916–2003), britische Eiskunstläuferin
 William Cliff (Schriftsteller) (* 1940), belgischer Dichter und Übersetzer
 William Cliff (* 1992), australischer Eishockeyspieler

Cliff ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cliff (Kentucky), im Floyd County
 Cliff (New Mexico), im Grant County
 Cliff Village, im Newton County, Missouri

im NRHP gelistete Objekte:
 Cliff Cottage, in Southbridge, Massachusetts, ID-Nr. 89000570
 Cliff House, in Manitou Springs, Connecticut, ID-Nr. 80000897
 Cliff Kill Site, in Luray, Virginia, ID-Nr. 85003153
 Cliff Lodge, in Hood River, Oregon, ID-Nr. 00000445
 Cliff Shaft Headframe Nos. 1 and 2, in Ishpeming, Michigan, ID-Nr. 80004821
 Cliff Shaft Mine Complex, in Ishpeming, Michigan, ID-Nr. 80004820

Siehe auch:
 Cliff Haven
 Cliff Island, Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Cliff Lake
 Cliff Mountain
 Cliff Peak
 Silver Cliff
 Cliffe
 Kliff